Desmond Morris (1928) brit zoológus
Desmond Morris (?) jamaicai magasugró